Robots (pel·lícula), pel·lícula d'animació 
 Robot, dispositiu generalment mecànic que desenvolupa tasques automàticament.
 Jo, robot, recopilació de nou històries curtes de ciència-ficció escrites per Isaac Asimov.
 Robot didàctic, robot que serveix per a l'aprenentatge.
 I Robot, disc de rock progressiu enregistrat el 1976 per The Alan Parsons Project.
 Bad Robot Production, companyia propietat de J. J. Abrams responsable de sèries de televisió com Alias, Lost o What About.